

Cinema 
 Beirut – film del 2018 diretto da Brad Anderson

Geografia 
 Beirut – capitale del Libano
 Governatorato di Beirut – suddivisione territoriale di primo livello in Libano
 fiume Beirut – corso d'acqua che sfocia in corrispondenza dell'omonima città

Altri usi 
 Beirut – gruppo musicale statunitense
 Beirut39 – iniziativa culturale